Naselja u Sloveniji:

 Tlake (Rogatec, Slovenija), naselje u općini Rogatec
 Tlake (Grosuplje, Slovenija), naselje u općini Grosuplje